Гербы муниципальных образований России:

 Герб Карабаново (Белгородская область) — село в Валуйском районе Белгородской области.
Герб Карабаново (Владимирская область)  — город Карабаново в Александровском районе Владимирской области.
 Герб Карабаново (Челябинская область) — посёлок в Троицком районе Челябинской области.